CME est un sigle qui peut faire référence à :
 Capitalisme monopoliste d'État, un stade du capitalisme selon les théories économiques ;
 Commission médicale d'établissement, une commission dans un hôpital ;
 Conseil mondial de l'eau, une organisation non gouvernementale internationale ;
 Contre-mesure électronique, un système de brouillage dans la guerre électronique ;
 Coronal Mass Ejection (en français, éjection de masse coronale), une bulle de plasma émise par le Soleil susceptible de provoquer des orages magnétiques ;
 Chicago Mercantile Exchange, le marché à terme américain ;
 Central European Media Enterprises, une société basée aux Bermudes dirigée spécialisée dans les opérations d'émission en Europe centrale et de l'Est ;
  ;
 Conseil municipal d'enfants ;
 Crédit mutuel enseignant ;
 couple moyen effectif, le couple moteur disponible sur le vilebrequin, dans un moteur à combustion interne ;
 Crise migratoire en Europe de 2015 ;
 Cellule de maintien en emploi, dans le domaine de la médecine du travail :
 Centre médical d'évacuation, une structure d'un hôpital de campagne mise en place sur le lieu d'une catastrophe ou d'une bataille ;
 certificat militaire élémentaire, dans l'armée de terre française ;
 Compagnie de mitrailleuses et d'engins d'accompagnement, dans l'armée de terre française ;
 Coopérative maritime étaploise ;
 capacité maximale en eau.

CME est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Ciudad del Carmen, au Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CME est une abréviation qui peut faire référence à :
 Centime, centième du franc ou de l'euro en pays francophones.

Code IATA des aéroports